Grady steht für:

 Grady County, Verwaltungseinheiten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Grady (Alabama)
 Grady (Arkansas)
 Grady (Florida)
 Grady (Mississippi)
 Grady (New Mexico)
 Grady (Oklahoma)
 Grady (Tennessee)
 Grady (Texas)
 Grady (Virginia)

Grady ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin F. Grady (1831–1914), US-amerikanischer Politiker
 Christopher W. Grady (* 1962), US-amerikanischer Admiral
 Don Grady (1944–2012), US-amerikanischer Schauspieler, Musiker und Filmkomponist
 Donald Grady (* 1951), kanadischer Skispringer
 Ed Grady (1923–2012), US-amerikanischer Schauspieler
 J. Harold Grady (1917–2002), US-amerikanischer Politiker und Juristen

 Monica Grady (* 1958), britische Wissenschaftlerin
 Patrick Grady (* 1980), schottischer Politiker
 Rachel Grady, US-amerikanische Dokumentarfilmregisseurin und -produzentin
 Richard Grady (* 1955), kanadischer Skispringer
 Thomas Joseph Grady (1914–2002), US-amerikanischer Bischof
 Ursula Grady, deutsche Orientierungsläuferin

Siehe auch:
 Grądy
 O’Grady